William Dowling (Bill) Bostock (5 de fevereiro de 1892 - 28 de abril de 1968) foi um oficial da Real Força Aérea Australiana (RAAF). Durante a Segunda Guerra Mundial comandou o Comando da RAAF, a principal formação operacional da força aérea, com responsabilidades de defesa da Austrália e de realização de ataques ofensivos contra alvos japoneses. A sua prestação de serviço valeu-lhe a Cruz de Voo Distinto e a Medalha da Liberdade. O General Douglas MacArthur descreveu-o como sendo "um dos mais bem sucedidos aviadores do mundo".

Ver também

Aviadores da Austrália
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Austrália)